Abiasz – biblijne imię męskie (hebr. Abia, Abija) oznaczające „ojcem jest Jahwe”. Czasem Abiasz mógł mieszać się z łacińskim Abiusem będącym starym nazwiskiem utworzonym od nazwy rodu Abia.

Odpowiedniki w innych językach 
 łaciński – Abias
 grecki – Abia, Abija
 rosyjski – Abija, Awija

Osoby noszące to imię 
 Abiasz – król Judy
 Abiasz – królewicz izraelski
 Abiasz – syn Samuela

Zobacz też 
 Abiasz

Przypisy 

Męskie imiona semickie